Giancarlo Martini, ciclista italiano, nato nel 1936
 Giancarlo Martini, pilota automobilistico italiano